Gorodki (russisch: ) bezeichnet:

 Gorodki, eine russische Mannschaftssportart
 Gorodki (Moskau), ein russisches Dorf in der Oblast Moskau
 Gorodki (Orenburg), ein  russisches Dorf (Selo) in der Oblast Orenburg